Чехов може да се отнася за:
 Антон Чехов (1860 – 1904), руски писател
 Валерий Чехов (р. 1955), руски шахматист
 Михаил Чехов, актьор